Лос Естрада има више значења:

 Лос Естрада, Бака (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Естрада (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Естрада (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Естрада (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Естрада, Лас Бајас (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику